

Histoire 

 Parma peut désigner un type de bouclier utilisé dans l'armée romaine.

Biologie 

 Parma est un genre de poissons de la famille des Pomacentridés.

Hydronyme 

 Parma est une rivière de la province de Parme en Italie et affluent du Pô. Elle traverse la ville de Parme.

Toponymes 
 Parma est le toponyme italien de Parme, ville d’Émilie-Romagne en Italie, traversée par la rivière Parma

États-Unis 
 Parma, ville de l'Idaho ;
 Parma, une ville du comté de New Madrid, dans le Missouri ;
 Parma, une ville dans l’État de New York ;
 Parma, ville de l'Ohio.

Pologne 
 Parma, village de la voïvodie de Łódź en Pologne.

Sport 

 , équipe de basket-ball de la ville de Perm en Russie.